Bobo Stenson – pianista e musicista svedese
 Henrik Stenson – golfista svedese
 Mike Stenson – produttore cinematografico statunitense